YHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Haines Junction (Canada)